Tenisový turnaj ATP se jménem Thailand Open 2007 se konal ve dnech 24.–30. září v Bangkoku, Thajsko v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 550,000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Thailand Open (ATP)

ATP Tour 2007